Pentinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pentinsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,29, long 28,07), 
 Pentinsaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari), 
 Pentinsaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,13, long 23,89), 
 Pentinsaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 61,90, long 23,91), 
 Pentinsaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,75, long 27,62), 
 Pentinsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Pentinsaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax), 
 Pentinsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,98, long 27,44), 
 Pentinsaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax), 
 Pentinsaari (ö i Södra Karelen), Imatra, 
 Pentinsaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,33, long 27,55), 

Robotskapade Finlandförgreningar